Loose може значити:

 У музиці
 «Loose» — альбом Неллі Фуртаду.
 «Loose Mini DVD» — DVD Неллі Фуртаду.
 «Get Loose Tour» — концертний тур Неллі Фуртаду.
 «Loose: The Concert» — концертний DVD Неллі Фуртаду.
 «Loose» — альбом гурту «B'z».
 «Loose» — пісня гурту «Stooges».
 «Loose» — пісня гурту «Therapy?».